Brandscheid peut faire référence à :
 Brandscheid, commune de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Brandscheid, commune de l'arrondissement de Westerwald, Rhénanie-Palatinat, Allemagne.